Råsted Sogn henviser til flere artikler:
 Råsted Sogn (Holstebro Kommune) – et sogn i Holstebro Kommune og i Holstebro Provsti
 Råsted Sogn (Randers Kommune) – et sogn i Randers Kommune og i Randers-Hadsten Provsti